Isaura puede hacer referencia a:

Flora 
 Isaura, una especie de planta

Televisión 
 La esclava Isaura (1976), una telenovela brasileña producida por Rede Globo. 
 La esclava Isaura (2004), una telenovela brasileña producida por Rede Record.

Empresas 
 Isaura S.A., petroquímica argentina fundada en el año 1925 y que fuera fusionada en el año 1994 con sus pares Astra Compañía Argentina de Petróleo S.A. y Puma Compañía General de Combustibles S.A. para formar la petrolera Eg3.